Robert , seigneur de Bellême, mort en 1035
 Robert II de Bellême (1050/1060-après 1131), seigneur de Montgommery, vicomte d'Hiémois, comte de Ponthieu, comte de Shrewsbury, petit-neveu du précédent